Тип 2, «Хо-И» — японский средний танк времён Второй мировой войны. Средним считался по японской классификации, по массе относился к лёгким танкам.
Предназначался для непосредственной огневой поддержки.
Запущен в производство в 1942 году, всего выпущено 30 машин.

История создания 
Танк непосредственной огневой поддержки «Хо-И» был разработан на базе «Чи-Хе».

Описание конструкции

Броневой корпус и башня 
Толщина брони — от 12 до 50 мм.

Вооружение 
Основным вооружением «Хо-И» являлась короткоствольная пушка Тип 99 калибра 75 мм. Пушка устанавливалась во вращающейся двухместной башне. В боекомплект пушки входило 55 выстрелов.

В лобовом листе корпуса устанавливался пулемёт Тип 97 калибра 7,7 мм. Боекомплект пулемёта состоял из 4035 патронов в магазинах.

Двигатель 
На «Хо-И» устанавливался такой же двигатель, как и на «Чи-Хе»: четырёхтактный V-образный 12-цилиндровый дизельный двигатель воздушного охлаждения «Мицубиси» Type 100 мощностью 240 л. с.

Трансмиссия

Ходовая часть

Боевое применение 
«Хо-И»  стоял на вооружении во 2 танковой дивизии в составе двух отдельных рот штурмовых танков, были уничтожены в боях на Филиппинах.10 танков находились на территории Японии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Танки по алфавиту
Танки Японии периода Второй мировой войны
Средние танки
Военная продукция Mitsubishi
Танки с четырёхтактным дизелем